El término Asimov puede referirse a:

 Isaac Asimov (1920-1992), escritor ruso nacionalizado estadounidense;
 (5020) Asimov, un asteroide del cinturón de asteroides;
 Asimov, cráter del planeta Marte, nombrado así en honor al escritor;
 Guía Asimov para la Biblia, un libro publicado por Isaac Asimov;
 Janet Asimov escritora de ciencia ficción y psicoanalista estadounidense, viuda de Isaac Asimov.